Ранчо ел Зоро има више значења:

 Ранчо ел Зоро (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Зоро (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику